

Tablica 

2004./05.
Zagrebačka-0-JŽNL